Ларре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ларре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан
 Ларре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона